Tamim ibn al-Muïzz (s. XI), emir zírida d'Ifríqiya
 Tamim al-Lakhmi (s. XI), rebel contra el califa al-Mútassim a Palestina
 Banu Tamim, tribu d'Aràbia